Durrant ist der Familienname folgender Personen:

 Glen Durrant (* 1970), englischer Dartspieler
 Michael Durrant, britischer Philosoph
 Mignonette Patricia Durrant (* 1943), jamaikanische Diplomatin
 Phil Durrant (* 1957), britischer Improvisationsmusiker
 Sabine Durrant (* 20. Jh.), britische Journalistin und Schriftstellerin
 Stephen D. Durrant (1902–1975), US-amerikanischer Mammaloge und Hochschullehrer